El Coll dels Sastres és una collada situada a 268,9 m alt del terme comunal de Torderes, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat al nord-oest del territori comunal de Torderes, a prop del límit amb el de Montoriol.

Referències

Bibliografia 
 
 

Colls del Rosselló
Geografia de Torderes